Braynner Yezid García Leal (Los Patios, 6 de setembro de 1986) é um futebolista colombiano que atua como defensor. Atualmente está no Junior da Colômbia.

Futebolistas da Colômbia